

Patronyme 
Saint-Yves (parfois orthographié "'Saintyve"'), famille parisienne des , , originaire de Maubert-Fontaine (Ardennes) et qui comprend notamment :
 Pierre (de) Saint-Yves dit Saint-Yves « l'Aîné » (1660-1730), peintre d'histoire, membre de l'Académie royale de Peinture et de Sculpture ;
 Charles (de) Saint-Yves (1667-1731), médecin oculiste, frère du précédent ;
 Filiation adoptive
 Étienne Léoffroy de Saint-Yves, médecin oculiste, fils adoptif du précédent ;
 Charles Léoffroy de Saint-Yves (1717-1804), collectionneur et critique d'art, fils du précédent ;
 Guillaume-Alexandre Saint-Yves (1804-1890), médecin aliéniste,  ;
 Alexandre Saint-Yves, « marquis d'Alveydre » (1842-1909), écrivain, fils du précédent.
 Autre famille
Édouard Déaddé dit Saint-Yves (1810-1872), dramaturge et romancier français.
Émile Nourry (1870-1935), auteur sous le nom de Pierre Saintyves d'ouvrages fondateurs des études folkloriques en France.

Toponyme 
Rivière Saint-Yves, un tributaire de la rivière aux Sables, coulant dans Mont-Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada ;
De nombreux hameaux portent le nom de Saint-Yves :
En Bretagne historique :
 À Calanhel, Grâces, Kerfot, Le Merzer, Loguivy-Plougras, Langoat, Plouaret, Plouguernével, Plouha dans les Côtes-d'Armor ;
 À Clohars-Carnoët, Guissény, Le Folgoët, Plogoff, Plougonvelin, Poullaouen, Saint-Pol-de-Léon dans le Finistère ;
 À Bréhan, Bubry, Cruguel, Guern, Lignol, Pont-Scorff dans le Morbihan ;
 À Avessac, Nort-sur-Erdre, Vigneux-de-Bretagne en Loire-Atlantique ;
 Mais aussi dans le reste de la France comme à Sainte-Geneviève-sur-Argence dans l'Aveyron ;
Il existe  plusieurs .

Marque 
 La brasserie Saint-Yves à Tournai.
 Conférence Saint-Yves, groupement professionnel d'avocats et de juristes catholiques luxembourgeois

Littérature 
 Saint-Yves, roman inachevé de Robert Louis Stevenson.

Notes et références